Кутукуй-хатун () — старшая жена Менгу, четвёртого великого хана Монгольской империи (1251—1259). Была дочерью Улудая, сына Буту-гургэна из племени икирес. В браке с Менгу родила двух сыновей, их имена — Балту и Уренгташ. Дочь Кутукуй Баялун была выдана замуж за царевича Джахурчина (Джавкурчина), приходившегося братом Улудаю.

Кутукуй-хатун под именем Котота-Катен упоминается в сочинении Гильома де Рубрука «Путешествие в восточные страны» при описании несторианского обряда, на котором он присутствовал. 
«На следующий день, то есть в недельный день по Богоявлении, все священники-несториане собрались до рассвета в часовне, ударили в доску, торжественно пропели утреню, оделись в свои облачения и приготовили курильницу и благовоние. И в то время как они ожидали на церковной паперти, первая супруга по имени Котота Катен (Катен значит «госпожа», а Котота — имя собственное) вошла в часовню с очень многими другими госпожами, со своим первородным сыном по имени Балту и другими своими малютками, и они распростёрлись на землю, касаясь ее лбом, по обычаю несториан, а после этого дотронулись правой рукой до всех образов, постоянно целуя руку после прикосновения; после этого они подали руки всем стоящим кругом в церкви. Это — обычай несториан, входящих в церковь. Затем священники пропели многое, давая ладан госпоже в её руку, и она полагала его на огонь, а затем они кадили пред госпожой».

Семья 
См. также: Семейное древо Чингисхана.

Примечания

Источники 
 
 
 

Женщины Монгольской империи
Супруги монархов Монголии